Als je haar maar goed zit!, een panelprogramma op de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
 Als je haar maar goed zit (Vulcano), een nummer van de Nederlandse band Vulcano
 Als je haar maar goed zit (verzamelalbum), een verzamelalbum van diverse artiesten
 Als je haar maar goed zit... Nr. 2, een verzamelalbum van diverse artiesten
 Als je haar maar goed zit (boek), een boek van Robert Schoemacher